Placostromella är ett släkte av svampar. Placostromella ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Placostromella